Die 105. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  105. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
   105ª Divisione fanteria „Rovigo“ (Königreich Italien)
  105. Division (Japanisches Kaiserreich)

Panzer-Divisionen 
 105. Panzerdivision (Sowjetunion)
 105. Panzer-Gardedivision „Ryu Kyong Su“ (Nordkorea) 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern